Intelligence Service est un terme anglais signifiant « Service de renseignement ». Il peut désigner :
 le service secret britannique chargé du renseignement extérieur ; également appelé Secret Intelligence Service ; sigle : .
  (Ill Met by Moonlight), livre de W. Stanley Moss sur les actions du SOE en Grèce pendant la Deuxième Guerre mondiale, sorti en 1950
 Intelligence Service (film) (Ill Met by Moonlight), un film britannique de Michael Powell et Emeric Pressburger, tiré du livre, sorti en 1957
 Intelligence Service, un film américain de Louis J. Gasnier et Charles Barton sorti en 1935.

Homonymie de titre